Арасуаи ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья. Входит в экономико-статистический  микрорегион Арасуаи. Население составляет 37 108 человек на 2006 год. Занимает площадь 2 235,696 км². Плотность населения — 16,6 чел./км².

История 
Город основан 21 сентября 1871 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 81.503.770,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.234,94 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,687 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс